Bobritzsch, une rivière de Saxe, en Allemagne.
 Bobritzsch, une commune de Saxe, en Allemagne.